Scaphyglottis — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — Scgl.

Синонимы

 Hexisea Lindl., 1834
 Cladobium Lindl., 1836
 Hexadesmia Brongn., 1842
 Hexopia Bateman ex Lindl., 1844
 Euothonaea Rchb.f., 1852
 Tetragamestus Rchb.f., 1854
 Reichenbachanthus Barb.Rodr., 1882
 Fractiunguis Schltr., 1922
 Leaoa Schltr. & Porto, 1922
 Costaricaea Schltr., 1923
 Pachystele Schltr., 1923
 Ramonia Schltr., 1923
 Platyglottis L.O.Williams, 1942
 Pseudohexadesmia Brieger in F.R.R.Schlechter, 1976
 Sessilibulbum Brieger in F.R.R.Schlechter, 1976
 Pachystelis Rauschert, 1983

Виды 
Список видов по данным The Plant List:

 Scaphyglottis acostaei (Schltr.) C.Schweinf. 
 Scaphyglottis amparoana (Schltr.) Dressler 
 Scaphyglottis arctata (Dressler) B.R.Adams 
 Scaphyglottis atwoodii Dressler 
 Scaphyglottis aurea (Rchb.f.) Foldats 
 Scaphyglottis behrii (Rchb.f.) Benth. & Hook.f. ex Hemsl. 
 Scaphyglottis bicallosa Dressler 
 Scaphyglottis bicornis (Lindl.) Garay 
 Scaphyglottis bidentata (Lindl.) Dressler 
 Scaphyglottis bifida (Rchb.f.) C.Schweinf. 
 Scaphyglottis bilineata (Rchb.f.) Schltr. 
 Scaphyglottis boliviensis (Rolfe) B.R.Adams 
 Scaphyglottis brasiliensis (Schltr.) Dressler 
 Scaphyglottis caricalensis (Kraenzl.) Correll 
 Scaphyglottis cernua Dressler 
 Scaphyglottis chlorantha B.R.Adams 
 Scaphyglottis clavata Dressler 
 Scaphyglottis condorana Dodson 
 Scaphyglottis conferta (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. 
 Scaphyglottis confusa (Schltr.) Ames & Correll 
 Scaphyglottis corallorrhiza (Ames) Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf. 
 Scaphyglottis coriacea (L.O.Williams) Dressler 
 Scaphyglottis crurigera (Bateman ex Lindl.) Ames & Correll 
 Scaphyglottis cuniculata (Schltr.) Dressler 
 Scaphyglottis densa (Schltr.) B.R.Adams 
 Scaphyglottis dunstervillei (Garay) Foldats 
 Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler 
 Scaphyglottis fasciculata Hook. 
 Scaphyglottis felskyi (Rchb.f.) Schltr. 
 Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult. 
 Scaphyglottis geminata Dressler & Mora-Ret. 
 Scaphyglottis gentryi Dodson & Monsalve 
 Scaphyglottis gigantea Dressler 
 Scaphyglottis grandiflora Ames & C.Schweinf. 
 Scaphyglottis hirtzii Dodson 
 Scaphyglottis hondurensis (Ames) L.O.Williams 
 Scaphyglottis imbricata (Lindl.) Dressler 
 Scaphyglottis jimenezii Schltr. 
 Scaphyglottis laevilabium Ames 
 Scaphyglottis leucantha Rchb.f. 
 Scaphyglottis limonensis B.R.Adams 
 Scaphyglottis lindeniana (A.Rich. & Galeotti) L.O.Williams 
 Scaphyglottis livida (Lindl.) Schltr. 
 Scaphyglottis longicaulis S.Watson 
 Scaphyglottis mesocopis (Endres & Rchb.f.) Benth. & Hook.f. ex Hemsl. 
 Scaphyglottis michelangeliorum Carnevali & Steyerm. 
 Scaphyglottis micrantha (Lindl.) Ames & Correll 
 Scaphyglottis minutiflora Ames & Correll 
 Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr. 
 Scaphyglottis monspirrae Dressler 
 Scaphyglottis pachybulbon (Schltr.) Dressler 
 Scaphyglottis panamensis B.R.Adams 
 Scaphyglottis prolifera (R.Br.) Cogn. 
 Scaphyglottis propinqua C.Schweinf. 
 Scaphyglottis pulchella (Schltr.) L.O.Williams 
 Scaphyglottis punctulata (Rchb.f.) C.Schweinf. 
 Scaphyglottis reflexa Lindl. 
 Scaphyglottis robusta B.R.Adams 
 Scaphyglottis sessiliflora B.R.Adams 
 Scaphyglottis sickii Pabst 
 Scaphyglottis sigmoidea (Ames & C.Schweinf.) B.R.Adams 
 Scaphyglottis spathulata C.Schweinf. 
 Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. 
 Scaphyglottis sublibera (C.Schweinf.) Dressler 
 Scaphyglottis subulata Schltr. 
 Scaphyglottis summersii L.O.Williams 
 Scaphyglottis tenella L.O.Williams 
 Scaphyglottis tenuis L.O.Williams 
 Scaphyglottis triloba B.R.Adams

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы